Унгени може да се односи на:

 Унгени (Молдавија), град у Молдавији
 Унгени (Њамц), је насеље је у Румунији у округу Њамц у општини Раучешти
 Унгени (Арђеш), је насеље је у Румунији у округу Арђеш у општини Унгени
 Унгени (Муреш), је насеље је у Румунији у округу Муреш у општини Унгени